Гранулярная дистрофия роговицы II типа, или дистрофия роговицы Авеллино, — редкая форма дистрофии роговой оболочки глаза человека, связанная с мутациями гена TGFBI, кодирующего белок кератоэпителин. Заболевание было впервые описано Р. Фолбергом и коллегами в 1988 году. Все четыре семьи, у членов которых была обнаружена дистрофия, вели свой род из итальянской провинции Авеллино.

См. также 
 Гранулярная дистрофия роговицы I типа
 Дистрофия боуменовой мембраны I типа
 Дистрофия боуменовой мембраны II типа
 Решётчатая дистрофия роговицы I типа

Примечания 

Генные болезни
Заболевания глаз
Редкие заболевания